Гранд ајленд () је острво САД које припада савезној држави New York. Површина острва износи 73 km². Према попису из 2000. на острву је живело 18621 становника.

Острва у Сједињеним Америчким Државама
Њујорк (држава)